Cartel steht für:

 Cartel (Popband), US-amerikanische Popband
 Cartel (Hip-Hop-Gruppe), türkischsprachige Rap-Gruppe
 Cartel (Album), Album der gleichnamigen deutsch-türkischen Rapgruppe
 Cartel (Sekte), radikale brasilianische Sekte
 The Cartel (Tonträger-Vertrieb), ein Netzwerk von Tonträger-Vertreibern in Großbritannien
 The Cartel, ein Dokumentarfilm von Bob Bowdon aus dem Jahr 2010

Siehe auch:
 Cartell
 Kartel
 Kartell